Espoir FC steht für:

 Espoir FC (Benin), Fußballverein aus Benin
 Espoir FC (Niger), Fußballverein aus Niger
 Espoir FC (Ruanda), Fußballverein aus Ruanda
 Espoir FC (Togo), Fußballverein aus Togo
 Espoir FC de Bujumbura, Fußballverein aus Burundi